Писсуа́р () — разновидность унитаза, предназначенная только для мочеиспускания. Используется в основном в мужских общественных туалетах. Изготавливается из санфаянса, реже из эмалированного металла, пластмассы, нержавеющей стали.

Писсуар для женщин 

Существуют модели писсуара, предназначенные для женщин. При установке такого сантехнического устройства предполагается, что оно позволяет мочиться, не касаясь телом унитаза и не сгибаясь, что помогает женщинам, болеющим артритом. Широкого распространения женские писсуары не получили из-за очевидного неудобства для женщин.

В конце XX века в западных странах появились специальные приспособления, облегчающие процесс мочеиспускания женщинами стоя.

Писсуар в разных странах 
Исламский туалетный этикет воспрещает мочиться стоя, люди должны сидеть на корточках или на сиденье, поэтому писсуары в мусульманских странах не используются.

В некоторых европейских странах (Франции, Нидерландах и др.) писсуары ставят на улицах открытыми.

Скандал, связанный с установкой писсуара в провинциальном французском городке, стал основой сюжета юмористического романа «Клошмерль» французского писателя Габриэля Шевалье.

Фотогалерея

См. также 
 Напольный унитаз — унитаз, предполагающий сидение на корточках.
 Бурдалю — женское подкладное судно для мочеиспускания.

Ссылки 

 Наибольшее влияние на искусство XX века оказал писсуар 
 Дизайнер придумал писсуар для метких
 ГОСТ Изделия санитарные керамические 

Унитазы
Мочеиспускание
Мужчины